

Patronyme 

 Guy Chasseuil (1942- ), pilote automobile français de rallye et d'endurance ;
 Michel-Jack Chasseuil (1941- ), collectionneur français de vins et d'alcools.